Кобдо (Також Ховд, Джаргалант) — місто у західній Монголії, центр однойменного аймаку
 Кобдо — річка у західній Монголії
 Ховд (також Кобдо) — аймак у західній Монголії
 Кобдо — сомон аймаку Кобдо Монголія
 Ховд (Кобдо) — сомон аймаку Увс, Монголія.
 Кобдо (аеропорт) — аеропорт у місті Кобдо, Монголія